San Polo ima više značenja:
 San Polo (Areco)
 San Polo (Breša)
 San Polo (Parma)
 San Polo (Pjačenca)
 San Polo (Rijeti)